Le pionnage consistait en un sou par ménage, pour le paiement de celui des habitants qui était chargé de faire le service de facteur de la poste.

Impôt seigneurial de l'Ancien Régime
Impôt seigneurial du Moyen Âge